Тьерра-де-Сонейра (,  )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитеты 

 Камариньяс
 Вимиансо
 Сас (Ла-Корунья)

Районы Ла-Коруньи